Kjell-Arne Vikström, švedski hokejist, * 28. marec 1951, Skellefteå, † 9. september 2002, Švedska.

Vikström je v švedski ligi igral za klube Clemensnäs IF, Skellefteå AIK, Södertälje SK, Piteå HC in Malå IF.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Statistika kariere

|-
| Clemensnäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 20
| 10
| 5
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clemensnäs IF
| Švedska 2. liga
| 70/71
|
| 13
| 6
| 10
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 71/72
|
| 17
| 23
| 13
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 27
| 8
| 35
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 21
| 10
| 31
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 25
| 9
| 34
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 23
| 6
| 4
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 21
| 9
| 30
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 27
| 7
| 7
| 14
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 35
| 14
| 13
| 27
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 29
| 10
| 11
| 21
|
| 18
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 20
| 9
| 9
| 18
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 32
| 29
| 32
| 61
|
| 46
|
| 4
| 4
| 0
| 4
|
| 2
|-
| Clemensnäs IF
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 30
| 16
| 24
| 40
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clemensnäs IF
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 27
| 18
| 14
| 32
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malå IF
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Clemensnäs IF
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 426
| bgcolor="#7FFF00" | 250
| bgcolor="#7FFF00" | 185
| bgcolor="#7FFF00" | 435
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 327
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Clemensnäs IF
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Piteå HC
Hokejisti Malå IF